

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Marcjanów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Szczytniki 
 Marcjanów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Kawęczyn